VEJ steht als Abkürzung für:

 Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945, eine Quellenedition zur Holocaustforschung
 Verkehrsverbund Ems-Jade, ein Verkehrsverbund im Bereich der Ostfriesischen Halbinsel
 Vereinigung Europäischer Journalisten – Deutsche Gruppe, ein Berufs- und Interessenverband europäischer Journalisten zur Förderung der europäischen Integration  

VE-J steht für:
 , ISO-3166-2-Code des venezolanischen Bundesstaates

Abkürzung